Joakim Nilsson, entraîneur suédois de hockey sur glace ;
Joakim Nilsson (né en 1966), footballeur suédois ;
Joakim Nilsson (né en 1994), footballeur suédois.

Voir aussi